Анато́лий Григо́рьев:
 Григорьев, Анатолий Борисович — советский и российский альтист, дирижёр, педагог. 
 Григорьев, Анатолий Васильевич (1931—2015) — фотохудожник-пейзажист, путешественник. 
 
 Григорьев, Анатолий Константинович (193?—2006) — советский и российский лётчик-испытатель.
 Григорьев, Анатолий Леонтьевич (род. 1952) — удмуртский прозаик, драматург. 
 Григорьев, Анатолий Николаевич (род. 1960) — советский и российский спортсмен, тренер. 
 Григорьев, Анатолий (род. 1970) — российский певец (баритон).